

Aziende 
 Libreria Editrice Goriziana, abbreviata in LEG

Codici 
 leg – codice ISO 639-3 della lingua legua